L'Euthanasiste ambulant est un roman de Yves Trottier paru en 2002 qui raconte la vie d'un homme dont le métier est de donner la mort aux personnes souffrantes. Le docteur Bonaventure est l'euthanasiste ambulant. Il se rend au domicile de ses patients et, d'une petite injection, apaise leur douleur. Tout est parfaitement légal. Tout est contrôlé et les euthanasistes ambulants sont même syndiqués.

Le droit à la mort est aussi fondamental, dans cette société étrangement semblable aux sociétés occidentales contemporaines, que le droit à la vie. On a légalisé l'euthanasie et voilà qu'une industrie de la mort est née, une industrie fort lucrative qui répond à un besoin criant de la collectivité.

Roman québécois
Roman canadien paru en 2002